Portugal
Arroios (Vila Real) - freguesia do concelho de Vila Real
São Jorge de Arroios - antiga freguesia do concelho de Lisboa
Arroios (Lisboa) - nova freguesia do concelho de Lisboa
Arroios (Metro de Lisboa) - estação do Metropolitano de Lisboa

Desambiguações de topônimos